John McDonough ist der Name folgender Personen:

* John T. McDonough (1843–1907), US-amerikanischer Jurist und Politiker
 John McDonough (Schiedsrichter) (1916–1978), US-amerikanischer NFL-Schiedsrichter